Breaking Into Jail – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Selig Polyscope Company
Breaking Into Jail – cortometraggio del 1922 diretto da Noel M. Smith (Noel Smith)